Australodiscus peut désigner :
 Australodiscus Sey, 1983, un genre de trématodes de la famille des Diplodiscidae ;
 Australodiscus V.Porguen & M.J.Sullivan 1997, un genre fossile de diatomées de la famille des Triceratiaceae.